МЛБ в сезоне 1969 — стал очередным сезоном, проводимым Главной лигой бейсбола. Победителем Мировой серии стала команда «Нью-Йорк Метс».

Регулярный сезон 
 В = Побед; П = Поражения; Н = Ничьи; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Национальная лига

Американская лига

Плей-офф

Национальная лига 
 Финальная серия лиги: Нью-Йорк Метс — Атланта Брэйвз 3-0

Американская лига 
 Финальная серия лиги: Балтимор Ориолс — Миннесота Твинс 3-0

Мировая серия 
 Мировая серия 1969: Нью-Йорк Метс — Балтимор Ориолс 4-1

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ

Сезоны МЛБ
1969 год в бейсболе